Быковка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Деревня Быковка была основана в середине XVIII века помещицей Ф. Быковой. Название русская деревня получила от имени помещицы, которая и поселилась здесь жить сос воей семьёй. В 1770 году отряд Емельяна Пугачёва, продвигавшийся мимо деревни, казнил отказавшихся принести присягу сыновей Фёдора Артамоновича и Натальи Ивановны Быковых. Барин был спрятан в погребе крестьянами. Пугачёв попытался убить его жену, но сломал клинок о металлический образчик Казанской Божией Матери, висевший у Натальи Ивановны на груди. Пугачёв осознав произошедшее, спешно покинул Быковку. 

В 1782 году в деревне насчитывалось 30 душ и 8720 десятин земли. На 1800 год числилось 119 крепостных. Церкви в деревне не было, молиться ездили за шесть вёрст в Покровский храм села Поповка. 

В 1890-х годах Быковка была охвачена эпидемией холеры. 

В советский период Быковка стала центром одноимённого сельсовета.

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена в юго-западной части Саратовского района, вблизи к селу Поповка и деревне Махино, на берегу реки Латрык, на которой в деревне образована запруда. Расстояние до административного центра села Рыбушка — 37 км, до областного центра составляет 35 км. С областным центром Быковка связана автодорогой с твёрдым покрытием. 
Климат
Климат в деревне умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Быковке — 5,6 °C. Среднегодовая норма осадков — 432 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 22 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, в среднем 47 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне одна улица Речная.

Население 

В селе проживает:

Достопримечательности 
 Недалеко от деревни имеется сохранившееся, но крайне ветхое здание заброшенной деревянной мельницы. Строили её немцы не позднее начала XX века, именуется Крафтской.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района